Shelbyville kan wijzen naar:

 Shelbyville (Illinois)
 Shelbyville (Indiana)
 Shelbyville (Kentucky)
 Shelbyville (Michigan)
 Shelbyville (Missouri)
 Shelbyville (Tennessee)
 Shelbyville (Texas)

 Shelbyville (fictieve plaats), een fictieve stad in de Amerikaanse animatieserie The Simpsons.